Erico V de Sajonia-Lauenburgo (fallecido en 1436) fue un miembro de la Casa de Ascania; hijo del duque Erico IV de Sajonia-Lauenburgo y Sofía de Brunswick-Luneburgo. A la muerte de su padre en 1412 gobernó junto con su hermano Juan el ducado de Sajonia-Lauenburgo. Después de que Juan IV muriese en 1414, Erico gobernó en solitario.

Biografía
Cuando Erico III de Sajonia-Bergedorf-Mölln murió en 1401, el padre de Erico V, Erico IV, heredó el ducado del fallecido. Posteriormente compartió su reinado en el ducado reunido con Erico V y su hermano Juan. Sin embargo, la mayor parte del ducado de Erico III había sido enajenada, como el Señorío de Mölln (vendido a Lübeck en 1359 con acuerdo de rcompra) y el Herrschaft de Bergedorf, el Vierlande, la mitad del Sachsenwald y Geesthacht, todo lo cual Erico III había empeñado a la ciudad de Lübeck en 1370.

Erico III había autorizado a Lübeck para que entrara en la posesión de estas zonas una vez que él falleciera, hasta que sus herederos le devolviesen el crédito y de esta manera las redimiese y simultáneamente ejercitasen su derecho de recompra de Mölln, requiriendo en total la suma de 26000 marcos de Lübeck. En 1401 Erico IV, apoyado por sus hijos Erico V y Juan IV, capturó a la fuerza las zonas empeñadas, sin pagar nada, antes de que Lübeck pudiera tomar la posesión de ellas. Lübeck condescendió a ello. En 1411 Erico V y su hermano Juan, junto con su padre, empeñaron su parte en el Vogtei sobre el Bailío de Bederkesa al senado de Bremen incluyendo todo lo que "ellos poseían en las jurisdicciones de la Tierra de Wursten frisia y en Lehe, que pertenecía al ya mencionado castillo y Vogtei". Su participación en la jurisdicción, Vogtei y el castillo habían sido adquiridos de los Caballeros de Bederkesa, golpeados por la plaga, quienes habían entrado en decadencia después de 1349/1350.

En 1420 Erico V atacó a Federico I de Brandemburgo y Lübeck obtuvo Hamburgo para una alianza de guerra en apoyo de Brandemburgo. Ejércitos de ambas ciudades abrieron un segundo frente y conquistaron Bergedorf, el castillo de Riepenburg y el paso aduanero del río Esslingen (Hoy Ferry de Zollenspieker) en cosa de semanas. Esto obligó a Erico Va pactar la paz de Perleberg el 23 de agosto de 1420, que estipuló que todas las zonas empeñadas, que Erico V, Erico IV y Juan IV habían tomado de forma violenta en 1401, pasaban irrevocablemente a las ciudades de Hamburgo y Lübeck.

Cuando en 1422 la Casa de Ascania se extinguió en el Electorado de Sajonia (Sajonia-Wittenberg), que junto con Sajonia-Lauenburgo habían sido el producto de la división del ducado de Sajonia en 1296, Erico V pretendió reunir Sajonia en sus manos. Especialmente buscaba el privilegio electoral sajón, que se habían disputado las dos ramas sajonas, Sajonia-Lauenburgo y Sajonia-Wittenberg desde que muriera Juan I en 1285. Sin embargo, en 1356 el Carlos IV aceptó exclusivamente Sajonia-Wittenberg como electorado, aunque Sajonia-Lauenburgo no abandonó su pretensión. 
 
Sin embargo, Segismundo ya había entregado a Federico el Pendenciero, margrave de Misnia una expectativa sobre el electorado sajón, para recompensar su apoyo militar. El 1 de agosto de 1425, Segismundo enfeudó a Federico como príncipe elector de Sajonia, a pesar de las protestas del ascanio Erico V.

Debilitado en su posición el hermano menor de Erico Bernardo urgió al duque que compartiera su reino. En 1426 Erico V finalmente se mostró conforme y convirtió a Bernardo en su coduque, quien también lo sucedió.

Matrimonios y descendencia
En 1404 Erico V se casó con Isabel de Holstein-Rendsburg (1384-1416), hija de Nicolás de Holstein-Rendsburg y viuda de Alberto IV de Mecklemburgo. Erico V e Isabel no tuvieron descendencia juntos, y ella falleció en 1416. 

Antes de 1422 Erico V se casó de nuevo, esta vez con Isabel de Weinsberg (1397-después de 1498), hija de Conrado IX de Weinsberg. Su hijo Enrique murió joven en 1437. De esta forma Erico V fue sucedido por su hermano menor, Bernardo. 

Enrique murió mientras estaba con sus abuelos maternos y fue enterrado en lo que hoy es una iglesia luterana, la Iglesia ciudadana de San Jorge en Weikersheim, donde su epitafio conmemora al muchacho.

Ancestros

Referencias 
 Notas

 Bibliografía
 Cordula Bornefeld, "Die Herzöge von Sachsen-Lauenburg", en: Die Fürsten des Landes: Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg [De slevigske hertuger; alemán], Carsten Porskrog Rasmussen (ed.) a cargo del Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Neumünster: Wachholtz, 2008, pp. 373-389. ISBN 978-3-529-02606-5

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XV (Casa de Ascania)
Nacidos en Ratzeburgo